Glostrup, predgrađe Kopenhagena

Općina u Danskoj:
 Glostrup (općina), općina u regiji Hovedstaden